

Сан-Веллі — місто, штат Айдахо
 Сан-Веллі — місто, штат Техас
 Сан-Веллі — переписна місцевість, штат Аризона
 Сан-Веллі — переписна місцевість, штат Невада
 Сан-Веллі — переписна місцевість, штат Пенсільванія